Ла-Сайда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Баха-дель-Эбро. Занимает площадь 17,36 км². Население — 509 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы